Die All England 1974 fanden vom 20. bis zum 23. März 1974 in London statt. Sie waren die 64. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 Vorrunde
 Bericht
 Finalbericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1974
1974
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena